JZ ist eine Abkürzung für:

 Jugendzentrum, siehe Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung
 JuristenZeitung
 veraltet für die Iodzahl (IZ) in der Chemie
 Jump On Zero, ein bedingter Sprungbefehl der x86-Architektur, siehe x86-Prozessor 
 Zeugen Jehovas, eine chiliastisch ausgerichtete christliche Religionsgemeinschaft

JZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Nordirland: County Down
 Norwegen: Ringerike in der Provinz Viken

JŽ steht für:
 Jugoslovenske Železnice, ehemalige Staatsbahn Jugoslawiens

JZ